L'expression Critics Choice Awards 2005 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2005
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2006 et qui honora des films sortis en 2005 aux États-Unis